Kanton of Canton kan verwijzen naar:
 een bestuurlijke eenheid
 Kanton (bestuur), 
 Kantons van Zwitserland
 Kanton (Frankrijk)
 Kantons van Luxemburg (land)
 kanton (Bolivia)
 Kieskanton (België)
 een gerechtelijke eenheid
 in België: Gerechtelijk kanton
 in Nederland: Kanton (Nederland), een bestuurlijke eenheid ingevoerd in de Franse tijd, nadien de kleinste regionale eenheid in de rechtspraak: in elk kanton zetelde een kantongerecht.

Territoriaal buiten Europa 
 Guangzhou, Chinese stad met als oude Nederlandse naam "Kanton"
 een aantal plaatsen in de VS, waaronder:
 Canton (Connecticut)
 Canton (Georgia)
 Canton (Illinois)
 Canton (Kansas)
 Canton (Massachusetts)
 Canton (Michigan)
 Canton (Minnesota)
 Canton (Mississippi)
 Canton (Missouri)
 Canton (New York)
 Canton (North Carolina)
 Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pennsylvania)
 Canton (South Dakota)
 Canton (Texas)
 Kanton (atol), een atol in Kiribati

Niet-territoriaal 
 Kanton (vexillologie), bovenste hoek aan de broekingzijde (stokzijde) van een vlag
 Kanton (weg), wegvak van 5 tot 7 kilometer
 Kanton (heraldiek), een in een wapenschild gevoegd vlak, soms met een afbeelding van een ridderorde, niet te verwarren met het kwartier dat deel van het wapen uitmaakt, zie daarvoor gecarteleerd.